Bârsănești se poate referi la:

 Bârsănești, Bacău, reședința comunei cu același nume
 Bârsănești, Botoșani

Vezi și 
 Bârsa (dezambiguizare)
 Bârsănescu (nume de familie)

Toponime românești